W anatomii
 Pięta – część stopy człowieka
 Pięta – człon odnóży niektórych stawonogów (syn. nadstopia)
 Pięta – część nadstopia u niektórych kosarzy

Inne
 Pięta achillesowa
 Pięta (żeglarstwo)

Nazwy własne
 Pięta (nazwisko)
 Pięta – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze
 Pięta – herb szlachecki